Ишалка:
 Ишалка — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области, входит в состав Пролетарского сельсовета.
 Ишалка — река в Красногвардейском районе Оренбургской области, левый приток реки Ток.